Нерца — гидроним:
 Нерца (приток Боровны);
 Нерца (приток Сэбыси).